Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Leonardo Lavalle che ha battuto in finale Christo van Rensburg 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Andrej Čerkasov (quarti di finale)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Mark Koevermans (primo turno)
 Amos Mansdorf (primo turno)

 Olivier Delaître (quarti di finale)
 Lars Jonsson (primo turno)
 Javier Frana (secondo turno)
 Jacco Eltingh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1991
ATP Tour 1991